Iske ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Iske (* 1950), deutsche Badmintonspielerin, siehe Christel Sommer
 Horst Iske (* 1928), deutscher Politiker (SPD) und Sportwissenschaftler
 Stefan Iske (* 1970), deutscher Pädagoge